

Geografia
 Oman – Stato asiatico situato nella porzione sud-orientale della Penisola arabica

Persone
 Chad Oman – produttore cinematografico statunitense
 Charles Oman – storico e numismatico inglese
 Giovanni Oman – linguista e arabista italiano
 Ken Oman – calciatore irlandese
 Urban Oman – cestista sloveno